Женската тенис асоциация (), или както е по-известна – WTA, е създадена през 1973 година в Лондон, Обединеното кралство, за да защитава интересите на жените, професионални състезателки по тенис. Същата роля при мъжете професионалисти изпълнява Асоциацията на тенис професионалистите. Над двете организации „стои“ Международната тенис федерация.

Женската тенис асоциация се грижи и за организацията на ежегодния WTA Тур – сезонът, включващ серия от международни тенис турнири за жени. Освен това съставя Световната ранглиста на WTA – класация на професионалните тенисистки.

Турнири, организирани от WTA

Класификация от 2009 година 
Женската тенис асоциация организира общо 55 турнира годишно, които са разпределени в следните категории:
 Турнири от Големия шлем
 Шампионат на WTA Тур (WTA Tour Championships) – провежда се в края на всеки сезон с участието на най-добрите тенисистки според отделна класация от ранглистата на WTA. Наградният фонд предстои да бъде определен.
 Шампионски турнир – нов турнир в Бали с награден фонд $600 000
 Категория „Висши“ (Premier tournaments), включваща следните подразделения:
 Задължителни висши (Premier Mandatory) – четири турнира, провеждащи се и при тенисистите, в Индиън Уелс, Кий Бискейн, Мадрид и Пекин с еднакъв награден фонд при мъжете и жените от $4 500 000
 Висши 5 (Premier Five) – пет турнира в Дубай, Рим, Синсинати, Торонто/Монреал и Токио с награден фонд от $2 000 000
 Висши (Premier) – десет турнира с награден фонд от $600 000 до $1 000 000
 Категория „Международни“ (International tournaments) – тридесет турнира, чиито награден фонд се равнява на $200 000

Освен тези турнири, за ранглистата на WTA точки носят още турнирите, организирани от Международната тенис федерация, както и турнира по тенис на Олимпийските игри.

Класификация до 2008 година 
 Турнири от Големия шлем
 Шампионат на WTA Тур
 Турнири от четирите категории:
 Категория 1 – десет турнира с минимален награден фонд от $1 340 000
 Категория 2 – шестнайсет турнира с минимален награден фонд от $600 000
 Категория 3 – седемнайсет турнира с минимален награден фонд от $175 000
 Категория 4 – дванайсет турнира с минимален награден фонд от $145 000

Световна ранглиста на WTA 
Световната ранглиста се съставя от Женската тенис асоциация от 3 ноември 1975 г. Първата водачка в нея е Крис Евърт, САЩ. Оттогава всеки понеделник ранглистата се актуализира според спечелените точки от провеждащите се в цял свят турнири. Най-дълго на върха на ранглистата е била германката Щефи Граф – общо 377 седмици. Най-младата тенисистка №1 в света е швейцарката Мартина Хингис, стъпила на световния връх на 16 години и 6 месеца през март 1997 година.

За да бъде включена една състезателка в Световната ранглиста, тя трябва да има навършени 14 години и да е спечелила точки от повече от три тенис турнира.

Актуална ранглиста 
Актуалната ранглиста може да се следи на страницата wtatennis.com.

Световните №1

Вижте също 
 Асоциация на тенис професионалистите
 Международна тенис федерация

Външни препратки 
 The official WTA Tour Facebook page
  Официален сайт на Женската тенис асоциация
  Информация за турнирите на WTA и ATP
  Календар с турнирите по тенис

Тенисни организации
тенис